Jméno Vojtěchov nese více obcí:
 Vojtěchov (okres Chrudim) – obec v okrese Chrudim

…nebo částí obcí:
 Vojtěchov (Hvozd) – část obce Hvozd v okrese Prostějov
 Vojtěchov (Lísek) – část obce Lísek v okrese Žďár nad Sázavou
 Vojtěchov (Mšeno) – část obce Mšeno v okrese Mělník

Externí odkazy